Пятый этап Кубка мира по биатлону 2014/2015 проходит в немецком Рупольдинге (вт, 13 января — вс, 18 января 2015 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Результаты

Женская эстафета

Мужская эстафета

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женский масс-старт

Мужской масс-старт 

5-й этап